Konjuchow bzw. Konjuchowa ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Filippowitsch Konjuchow (* 1951), russischer Abenteurer, Reisender, Schriftsteller, Maler und Priester der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats
 Stanislaw Konjuchow (1937–2011), sowjetisch-ukrainischer Raketeningenieur und Hochschullehrer
 Tatjana Georgijewna Konjuchowa (* 1931), sowjetische Schauspielerin